École supérieure de l'aéronautique et de la haute technologie (ou « Aerosup »), est une école d'Ingénieurs aéronautique du Maroc, accréditée par l'État, dont le siège est à Casablanca.

La formation AEROSUP repose sur un socle d'enseignements scientifiques et techniques fondamentaux auquel vient s'ajouter un ensemble de connaissance et de savoir-faire pluridisciplinaires propres aux activités du secteur aéronautique et spatial.

Sur 5 ans que dure la formation, les étudiants passent au minimum 11 mois en stage, répartis tout au long du cursus. Le stage permet d’acquérir des compétences pratiques, en application directe avec les notions vues à l'école.

Le dernier semestre est consacré au Projet de Fin d’Etudes (PFE)  et se déroule sous forme de stage ingénieur au sein d'une entreprise aéronautique, de service ou d'industrie.

Formation 
 Formation post-bac d'ingénieurs en 5 ans dans le secteur prestigieux de l'aéronautique et de ses activités connexes.
 Recrutement baccalauréat scientifique ou technique avec admissions parallèles bac+1, bac+2 et bac+3.

Filières 
 Ingénierie Aéronautique et Spatiale
 Informatique et Systèmes Embarqués
 Télécommunications et Réseaux Avancés

Articles connexes 
 Ingénieur aéronautique

Liens externes 

http://www.enssup.gov.ma/fr

École d'ingénieurs au Maroc